UNIQA extraliga siatkarzy 2014/2015 – 23. sezon walki o mistrzostwo Czech organizowany przez Czeski Związek Piłki Siatkowej. Zainaugurowany został 16 października 2014 i trwał do 25 kwietnia 2015 roku.

W sezonie 2014/2015 w Lidze Mistrzów Czechy reprezentowały , a w Pucharze CEV − ,  i .

Mistrzem Czech po raz trzeci w historii została drużyna .

System rozgrywek 
 Faza zasadnicza: uczestniczyło w niej 12 drużyn, które rozegrały ze sobą po dwa spotkania systemem kołowym. Osiem najlepszych zespołów awansowało do fazy play-off.
 Faza play-off: składała się z ćwierćfinałów (do czterech zwycięstw), półfinałów (do czterech zwycięstw), meczów o 3. miejsce (do trzech zwycięstw) oraz finału (do czterech zwycięstw), który wyłoniły mistrza Czech.

Drużyny uczestniczące

Faza zasadnicza

Tabela wyników

Terminarz i wyniki spotkań 

 
 
 
 
 
 
|}

 
 
 
 
 
 
|}

 
 
 
 
 
 
|}

 
 
 
 
 
 
|}

 
 
 
 
 
 
|}

 
 
 
 
 
 
|}

 
 
 
 
 
 
|}

 
 
 
 
 
 
|}

 
 
 
 
 
 
|}

 
 
 
 
 
 
|}

 
 
 
 
 
 
|}

 
 
 
 
 
 
|}

 
 
 
 
 
 
|}

 
 
 
 
 
 
|}

 
 
 
 
 
 
|}

 
 
 
 
 
 
|}

 
 
 
 
 
 
|}

 
 
 
 
 
 
|}

 
 
 
 
 
 
|}

 
 
 
 
 
 
|}

 
 
 
 
 
 
|}

 
 
 
 
 
 
|}

Tabela fazy zasadniczej

Faza play-off

Drabinka

Ćwierćfinały 
(do 4 zwycięstw)

Półfinały 
(do 4 zwycięstw)

Mecze o 3. miejsce 
(do 3 zwycięstw)

Finał 
(do 4 zwycięstw)

Klasyfikacja końcowa

Bibliografia 
 

2014 w Czechach
2014 w piłce siatkowej
2015 w Czechach
2015 w piłce siatkowej
Pierwszy poziom rozgrywek siatkarskich w Czechach